Arroyo Toledo o Arroyo de Toledo puede referirse a algunas de los siguientes cuerpos de agua:

Argentina 
 Arroyo Toledo (Buenos Aires), arroyo en la provincia de Buenos Aires
 Arroyo Toledo (Entre Ríos), arroyo en la provincia de Entre Ríos, afluente del Arroyo Mocoretá

Uruguay 
 Arroyo Toledo (Uruguay), arroyo que sirve de límite entre los departamentos de departamento de Montevideo y Canelones